Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van SV Zulte Waregem in het seizoen 2016/2017.

Spelerskern

Internationals

Technische staf

Transfers

Zomer

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Winter

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Individuele prijzen
 Gouden Schoen
7. Soualiho Meïté
9. Mbaye Leye
26. Onur Kaya

 Gouden Stier
6. Mbaye Leye

 Coach van het Jaar
2. Francky Dury

 Trofee Raymond Goethals
2. Francky Dury

 Profvoetballer van het Jaar
9. Soualiho Meïté
13. Mbaye Leye

 Trainer van het Jaar
4. Francky Dury

 Keeper van het Jaar
10. Sammy Bossut

Wedstrijden

Competitie

Overzicht

Klassement

Reguliere competitie

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar Eerste Klasse B

Play-off I

Statistieken

Beker van België

Statistieken

Vriendschappelijk

SV Zulte Waregem naar seizoen
Belgische voetbalclub 2016/17